Die Salem Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. September 2001 in Hongkong stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fand in Palermo das Campionati Internazionali di Sicilia statt, das wie die Salem Open zur Kategorie der ATP International Series gehörte.

Titelverteidiger im Einzel war der Deutsche Nicolas Kiefer, der dieses Jahr nicht erneut am Turnier teilnahm. Stattdessen gewann der an Position acht gesetzte Chilene Marcelo Ríos im Finale gegen den Deutschen Rainer Schüttler in zwei Sätzen. Für Ríos war es der zweite Titel der Saison und sein insgesamt 18. und letzter Turniererfolg. Im Doppel gewann die an zwei gesetzte Paarung aus Karsten Braasch und André Sá. Sie traten damit die Nachfolge der Simbabwer Wayne Black und Kevin Ullyett an. Braasch trat dieses Jahr mit einem anderen Partner an und schied im Halbfinale aus. Es war der einzige gemeinsame Turniersieg von Braasch und Sá und auch der erste Turniersieg von Sá überhaupt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Hongkong